Iraanse hockeyploeg (mannen)
 Iraanse hockeyploeg (vrouwen)